Общество с ограниченной ответственностью «РКС-энерго» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Ленинградской области. В состав компании входят 16 районных отделений, в настоящее время «РКС-энерго» обеспечивает электроэнергией более 800 000 человек и свыше 8000 юридических лиц. Входит в «ТОП-250 крупнейший предприятий Северо-Запада России» по объему реализации продукции. В настоящее время компания занимает 161 место в списке.

Руководство 
Генеральный директор — Борошнин Александр Леонидович

Расположение 
Центральный офис компании расположен в Санкт-Петербурге.
Дополнительные офисы компании расположены в 37 населенных пунктах Ленинградской области.

Направления деятельности 
ООО «РКС-энерго» обеспечивает электроэнергией потребителей в Ленинградской области

Ссылки 
 Корпоративный сайт
 «РКС-Энерго» грозит аварийной бронью. Неплательщикам могут отключить энергоснабжение." «Коммерсантъ» № 103 от 18.06.2013
 "Деление привело к росту долгов. «Дочкам» «Водоканала птицефабрики „Синявинская“» грозит штраф на десятки миллионов рублей." «Коммерсантъ» № 38 от 06.03.2014
 Профиль компании на отраслевом портале Live-energo 
 Законодательные новшества. «Энергетика и промышленность России». Газета: № 03 (239) февраль 2014 года
 «Ленэнерго» вернуло себе «котел» и помирилось с ЛОЭСК и «РКС-Энерго». Газета «Коммерсантъ С-Петербург» № 8 от 22.01.2014

Электроэнергетика